Skansen kolejowy w Krzeszowicach – były skansen kolejowy, który znajdował  się w Krzeszowicach przy tamtejszej stacji kolejowej

Historia
W 1996 Jerzy Rechziegel rozpoczął tworzenie kolejowego skansenu. W tym celu powołano Ogólnopolską Fundację Ochrony Zabytków Kolejnictwa. Planowano uruchomienie pociągów turystycznych kursujących po okolicznych liniach. Planów tych nie udało się zrealizować. Na przestrzeni lat stan zgromadzonych eksponatów stale się pogarszał. Zostały one zdewastowane i poważnie zniszczone przez złomiarzy oraz Jerzego Rechziegela. Trzy parowozy zostały zezłomowane. W związku z tym podjęto decyzję o likwidacji ekspozycji, zachowane parowozy przekazano do Chabówki, Krakowa i Pyskowic.

Parowozy w Skansenie kolejowym w Krzeszowicach:

Zobacz też
 Krzeszowice (stacja kolejowa)

Przypisy 

Skanseny kolejowe w Polsce
K
Obiekty budowlane w Krzeszowicach